Psathonisi ou Psathonísi est le nom de plusieurs îles grecques :

 Psathonisi, île de la mer Égée faisant partie du dème (municipalité) d'Alonissos, dans l'archipel des Sporades ;
 Psathonisi, île de la mer Égée faisant partie du dème de Syros-Ermoupoli, dans l'archipel des Cyclades ;
 Psathonisi, île de la mer Égée faisant partie du dème de Ios, dans l'archipel des Cyclades.

el:Ψαθονήσι (αποσαφήνιση)